Винус Уильямс — победительница турнира.

Посев 

  Ана Иванович (Третий круг)
  Елена Янкович (Четвёртый круг)
  Мария Шарапова (Второй круг)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый круг)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Финал)
  Винус Уильямс (Титул)
  Анна Чакветадзе (Четвёртый круг)
  Динара Сафина (Третий круг)
  Даниэла Гантухова (Второй круг)
  Марион Бартоли (Третий круг)
  Патти Шнидер (Первый круг)
  Вера Звонарёва (Второй круг)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Агнеш Савай (Четвёртый круг)
  Виктория Азаренко ''(Третий круг)

<ol start="17">
  Ализе Корне ''(Первый круг)
  Николь Вайдишова ''(Четвертьфинал)
  Мария Кириленко ''(Первый круг)
  Франческа Скьявоне ''(Второй круг)
  Надежда Петрова ''(Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта ''(Второй круг)
  Катарина Среботник ''(Первый круг)
  Шахар Пеер ''(Четвёртый круг)
  Линдсей Дэвенпорт (Второй круг, отказ)
  Сибиль Баммер ''(Второй круг)
  Виржини Раззано ''(Первый круг)
  Алена Бондаренко (Второй круг, отказ)
  Амели Моресмо ''(Третий круг)
  Доминика Цибулкова ''(Первый круг)
  Каролина Возняцки ''(Третий круг)
  Саня Мирза ''(Второй круг)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые